Perle (hop)
de Luxemburgse stad Perlé
de imaginaire hoofdstad van het droomrijk uit Aan gene zijde